Il singolare del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jérémy Chardy che ha battuto in finale Sergio Roitman 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Jürgen Melzer (secondo turno)
 Jérémy Chardy (Campione)
 Sergio Roitman (finale)
 Roko Karanušić (primo turno)

 Christophe Rochus (quarti di finale)
 Pablo Andújar (quarti di finale)
 Jiří Vaněk (semifinali)
 Simon Stadler (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2008